Кочево и Кочёво — название населённых пунктов:

Болгария 
 Кочево — село в Пловдивской области.

Россия 
 Кочёво — село в Коми-Пермяцком округе Пермского края, административный центр Кочёвского района.